

Persone 
 Hans (Walter) Kosterlitz – biologo e farmacologo tedesco naturalizzato britannico
 Hermann Kosterlitz – regista tedesco

Fisica 
 Transizione di Kosterlitz-Thouless – transizione di meccanica quantistica
John Michael Kosterlitz – fisico britannico premio Nobel